Лазаро Карденас, Сан Дијего има више значења:

 Лазаро Карденас, Сан Дијего (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лазаро Карденас, Сан Дијего (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику